Бефунгин (, от  — «два» и  — «грибы») — густой экстракт, получаемый из берёзового гриба чага — фитопатогенного паразита Inonotus obliquus, образующего наросты на стволе берёзы. К экстракту добавляют соли кобальта — хлорид и (или) сульфат.

Препарат не имеет доказанной эффективности.

Фармакологическое действие 

Согласно инструкции, препарат оказывает общетонизирующее и болеутоляющее действие, которое определяется эффектом входящих в состав биологически активных веществ (полисахаридов, гуминоподобной чаговой кислоты, органических кислот, микроэлементов, в том числе марганца и кобальта, стероидных и других соединений).

Препарат не является лекарством

Механизм действия 
Предположительный механизм действия связывают с инактивацией (подавлением активности) фермента топоизомеразы. Цитотоксическое (повреждающее клетки) действие в отношении нормальных здоровых клеток наблюдается только при использовании препарата в высоких дозах.

Эффективность и безопасность 
У основного компонента — экстракта чаги нет клинических доказательств эффективности, на 2020 год клинические исследования отсутствуют.

Из-за большого количества оксалатов препараты чаги могут быть опасны людям с мочекаменной и другими болезнями почек.

Нестабильность состава создаёт потенциальную опасность передозировки.

Применение 
Применяют при хронических гастритах, дискинезиях желудочно-кишечного тракта с явлениями атонии, при язвенной болезни желудка. В качестве симптоматического (не влияющего на причину заболевания, но снимающего симптомы его проявления, например, боль) средства при злокачественных опухолях различной локализации.

Побочные действия 
Аллергические реакции. При длительном применении — диспепсия.

Возможны задержка жидкости в организме, снижение свёртываемости крови, гипогликемия.

Противопоказания 
В инструкции перечислены противопоказания:
 Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
 возраст до 18 лет;
 совместное применение пенициллина;
 заболевания почек;
 заболевания крови;
 внутривенное введение декстрозы.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговые травмы, заболевания головного мозга, эпилепсия.

См. также 
 Фитотерапия
 Иммуномодуляторы

Примечания

Ссылки 
Бефунгин. Реестр лекарственных средств 

Иммуномодуляторы
Противоопухолевые средства растительного происхождения
Противоопухолевые средства из берёзового гриба (чаги)
Лекарственные средства с недоказанной эффективностью